Агићи могу да буду:
  Агићи, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Доњи Агићи, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Горњи Агићи, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ